Саламзаде — фамилия.

Известные носители 
 Саламзаде, Абдул Вагаб Рагим оглы (1916—1983) — азербайджанский советский искусствовед, архитектор, доктор искусствоведения, академик.
 Саламзаде, Гамер Али Кули кызы (1908—1994) — азербайджанский и советский кинорежиссёр и сценарист, редактор на радио и телевидении.
 Саламзаде, Салам Абдул-Касум оглы (1908—1997) — азербайджанский и советский живописец. Народный художник Азербайджанской ССР.